El término C-Note puede referirse:

al nombre coloquial con el que se conoce a los billetes de cien dólares estadounidenses;
a  Benjamin Miles C-Note Franklin, un personaje de la serie de televisión Prison Break.